Kibédi Varga Sándor (1902–1986) filozófus, pszichológus
Kibédi Varga Sándor (1946–2015) újságíró, író